Alamillo bezeichnet:
 Alamillo (Ciudad Real) eine Gemeinde in der Provinz Ciudad Real in der Autonomen Region Kastilien-La Mancha
 Alamillo (New Mexico) eine Ortschaft im US-Bundesstaat New Mexico
 Arroto de Alamillo einen Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Alamillo Ditch einen Kanal im US-Bundesstaat New Mexico